Coll de l'Home Mort: coll de muntanya entre els termes comunals d'Enveig i de Porta, tots dos de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord
 Coll de l'Home Mort: coll de muntanya entre els termes comunals de Formiguera, a l'Alta Cerdanya, de la Catalunya del Nord i Orlun, del País de Foix, al Llenguadoc.